

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 3 podstawowe
 Króle – część miasta Zakopane
 Króle – część wsi Owieczki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Króle – część wsi Półrzeczki w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Króle – część wsi Łomnica-Zdrój w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Króle – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Króle – część wsi Biały Dunajec w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Biały Dunajec
 Króle – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo
 Króle – część wsi Czerce w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa
 Króle – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Króle – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo